Ronielle Faria Gomes (Lavras, 1977. november 6. –) brazil labdarúgó-középpályás.

További információk 
Roni adatlapja az ogol.com.br oldalon 

1977-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek